Senátní obvod Olomouc může být 
 Senátní obvod č. 61 – Olomouc
 Senátní obvod č. 66 – Olomouc